Southam puede referirse a:

 Southam (Cumbria), Inglaterra
 Southam (Gloucestershire), Inglaterra
 Southam (Warwickshire), Inglaterra